Синезобый краснохвостый попугай () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Один из самых больших попугаев из рода пирруровых, длина тела 28—30 см. Основная окраска тёмно-зелёная. Оперение головы с голубым оттенком и с «шапочкой» чёрно-бурого цвета. В верхней части щёк, около глаз имеются пятна красно-бурого цвета, возле ушей — жёлто-бурые. Верхняя часть груди и горло синие. В нижней части спины, на крестце имеются небольшие вкрапления красных перьев. Средняя часть живота и поясница кроваво-красные. Лопатка красная, часть живота светло-голубого цвета. Внешние маховые перья тоже голубые. Верхняя сторона хвоста оливковая, а нижняя медно-красная.

Распространение 
Эндемик Бразилии. Обитает в штатах Баия, Эспириту-Санту, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро.

Образ жизни 
Об образе жизни этого попугая известно мало. Населяет влажные прибрежные леса, опушки леса, иногда также области корчевания и сельскохозяйственные земли. Живут, предположительно, группами от 4 до 10 птиц. Питаются главным образом фруктами, семенами, цветами и ягодами.

Размножение 
Гнездятся в дуплах деревьев. В кладке от 4 до 6 яиц. Насиживание длится около 3 недель.

Угрозы и охрана 
Из-за вырубки тропических лесов в районах обитания попугая, стал редким и сохранился только в отдельных участках леса, в частности в национальных парках Тижука и Монти-Паскуал, в биологическом заповеднике Сооретама и в частном заповеднике Клабин-Фарм. Формально в Бразилии считается охраняемым видом.

Примечания

Литература 
 Винокуров А. А. Редкие птицы мира. — М.: Агропромиздат, 1987. — 207 с
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Краснохвостые попугаи
Животные, описанные в 1820 году